Liebe und Trompetenblasen – film del 1920 diretto da Alfred Werner
Liebe und Trompetenblasen – film del 1925 diretto da Richard Eichberg
Liebe und Trompetenblasen – film del 1954 diretto da Helmut Weiss